Spitzer er et jødisk efternavn, der er udbredt tysktalende områder og efterkommende af tyske emmigranter.

Kendte bærere af efternavnet:

 Andre Spitzer, israelsk fægter og fægtetræner. Deltager med OL i 1972 og et af ofrene for massakren på israelske sportsfolk
 Eliot Spitzer, den 54. guvernør i State of New York
 Frank Spitzer, østrigsk-født amerikansk matematiker
 Lyman Spitzer, en amerikansk fysiker

Se øgså 
 Spitzer Space Telescope, et rumobservatorium opkaldt efter Lyman Spitzer